Wilhelm Heuser ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Heuser (Pädagoge) (1864–nach 1914), deutscher Lehrer und Autor
 Wilhelm Heuser (Politiker) (Wilhelm Anton Heuser; 1885–1956), deutscher Kommunalpolitiker
 Wilhelm Heuser (Sportler), deutscher Leichtathlet in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts